Helmut Kuhnert ist der Name folgender Personen:

* Helmut Kuhnert (Politiker) (1920–2007), deutscher Lehrer und Politiker (SPD) 
 Helmut Kuhnert (Eisschnellläufer) (* 1936), deutscher Eisschnellläufer